est un genre éteint de dinosaures titanosauriformes du Crétacé inférieur (probablement au début de l'Albien) du Japon. Il n'est connu que d'une seule espèce, son espèce type, , dont les restes fossiles ont été découverts dans la formation inférieure du groupe Sasayama.

Systématique 
Le genre Tambatitanis et l'espèce Tambatitanis amicitiae ont été décrits en 2014 par les paléontologues japonais  et .

Présentation 

Il mesurait probablement environ  et sa masse a été estimée à environ . On sait très peu de choses sur cette espèce en raison du très petit nombre de fossiles, mais de nombreux scientifiques pensent qu'il s'agissait d'un titanosauriforme basal qui appartenait peut-être à la famille des Euhelopodidae. L'holotype a été collecté entre 2006 et 2010.

Étymologie 
Le nom générique, Tambatitanis, qui signifie « géant de Tamba », fait référence à Tamba, la ville située dans la préfecture de Hyōgo, au Nord-Ouest de la région du Kansai, au Japon.

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Asie
Paléontologie au Japon
Taxon fossile décrit en 2014